Anambra-astrild
 Angolese astrild
 Aurora-astrild
 Bichenows astrild
 Binsenastrild
 Blauwbuikgranaatastrild
 Blauwkopastrild
 Bruine druppelastrild
 Cinderella-astrild
 Diamantastrild
 Doornastrild
 Dwergmeesastrild
 Dybowski's astrild
 Elfenastrild
 Ethiopische astrild
 Ethiopische aurora-astrild
 Feeënastrild
 Geelbuikastrild
 Geschilderde astrild
 Granaatastrild
 Granta-astrild
 Groene druppelastrild
 Groenrugastrild
 Halsbandastrild
 Jacksons bergastrild
 Jemenastrild
 Kandts astrild
 Karmozijnastrild
 Kwartelastrild
 Lavendelastrild
 Leigrijze astrild
 Meesastrild
 Melba-astrild
 Moerasastrild
 Nonastrild
 Olijfastrild
 Parelastrild
 Purperastrild
 Reichenows bergastrild
 Rode druppelastrild
 Roodflankbergastrild
 Roodmaskerastrild
 Roodoorastrild
 Salvadori's bergastrild
 Shelleys bergastrild
 Sprinkhaanastrild
 Teugelastrild
 Vuurstaartastrild
 Wenerastrild
 Wijnrode astrild
 Witwangastrild
 Zonastrild
 Zwartkapastrild
 Zwartmaskerastrild
 Zwartstaartastrild